Pogonornis macclounii, "vitmaskad barbett", är en fågelart i familjen afrikanska barbetter inom ordningen hackspettartade fåglar.

Utbredning och systematik 
Fågeln förekommer i Afrika från nordöstra Angola, sydcentrala Demokratiska republiken Kongo, södra Burundi samt västra och centrala Tanzania söderut till norra och västra Zambia och nordvästra Malawi. Den betraktas oftast som underart till rosenbukig barbett, men urskiljs sedan 2014 som egen art av Birdlife International, IUCN och Handbook of Birds of the World.

Status 
Den kategoriseras av IUCN som livskraftig.

Noter

Kommentarer

Källor

Externa länkar 

Afrikanska barbetter
Fåglar i etiopiska regionen